Ел Пуерто де ла Круз има више значења:

 Ел Пуерто де ла Круз (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуерто де ла Круз (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику